

Мужчины

Мужчины (команды)

Женщины

Женщины (команды)

Ссылки 
 Официальный сайт Европейской конфедерации фехтования
 Архив результатов чемпионатов Европы
 Призёры чемпионатов Европы на сайте федерации фехтования России

Соревнования по фехтованию